То́ксово — имя собственное.

 Токсово — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Токсово — станция Приозерского направления Октябрьской железной дороги.